Comin' 'Round the Mountain (1936), een film uit 1936 van Mack V. Wright
 Comin' Round the Mountain (1940), een film uit 1940 van George Archainbaud
 Comin' Round the Mountain (1949), een animatiefilm uit 1949 van Izzy Sparber
 Comin' Round the Mountain (1951), een film uit 1951 van Charles Lamont